

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 2 podstawowe
 Krajków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Żórawina 
 Krajków – część wsi Krzyworzeka w woj łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Mokrsko
 Krajków – część wsi Gaszyn w woj łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Wieluń
 Krajków – część wsi Turów w woj łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Wieluń
 Krajków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów

Zobacz też 
 Krajkowo